Boethius kan syfta på:

 Boethius (krater) – en krater på Merkurius uppkallad efter Anicius Manlius Severinus Boethius
 6617 Boethius – en asteroid i huvudbältet

Personer
 Anicius Manlius Severinus Boethius (cirka 480–525/6), romersk filosof och statsman
 Boëthius de Dacia (död cirka 1290), dansk eller möjligen svensk filosof
 Hector Boece (1465–1536), skotsk historiker, kallas ibland Hector Boethius
 Boëthius – en norrländsk släkt